Система вопросов и ответов (искусственный интеллект) — особый тип информационных систем, являющийся гибридом поисковых, справочных и интеллектуальных систем.
 Система вопросов и ответов (веб-сервис) — вид веб-сервиса в котором ответы на вопросы дают не поисковые системы, а человек.

См. также 
 Вопросы и ответы (значения)